Сомо́са () — испанская фамилия. Среди носителей:

 Сомоса, Алекс (род. 1986) — андоррский футболист.
 Сомоса, Леандро (род. 1981) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Велес Сарсфилд».
 Сомоса, Хосе Карлос (род. 1959) — испанский писатель.
 Анастасио Сомоса Гарсия (; 1896—1956) — диктатор Никарагуа (1936—1956).
 Луис Сомоса Дебайле (; 1922—1967) — диктатор Никарагуа (1956—1967).
 Анастасио Сомоса Дебайле (; 1925—1980) — диктатор Никарагуа (1967—1979).
 Анастасио Сомоса Портокарреро (; род. 1951) — внук Сомосы Гарсиа, сын Сомосы Дебайле, командующей Национальной гвардией Никарагуа.